Nositelé jména Vilém I.:

Císař
 Vilém I. Pruský, pruský král (1861–1888) a německý císař (1871–1888)

Králové
 Vilém I. Dobyvatel, anglický král (1066–1087)
 Vilém I. Sicilský, sicilský král (1154–1166)
 Vilém I. Skotský, skotský král (1165–1214) 
 Vilém I. Nizozemský, nizozemský král (1815–1840)
 Vilém I. Württemberský, württemberský král (1816–1864)
Vilém I. Bimbijský, bimbijský král

Vévodové
 Vilém I. Aténský, aténský vévoda (1280–1287)
 Vilém I. Bavorský, bavorský vévoda (1347–1404)
 Vilém I. Brunšvicko-Lüneburský, brunšvicko-lüneburský vévoda (1416–1482)
 Vilém I. Gonzaga (1538–1587), v letech 1550–1587 vévoda z Mantovy a Montferratu
 Vilém I. Hesenský, hesenský lankrabě (1802–1806, 1813–1821)
 Vilém I. Nasavský, nasavský vévoda (1816–1839)

Hrabata
 Vilém I. Traungavský, markrabě Panonské marky (? – po roce 835)
 Vilém I. Míšeňský, míšeňský markrabě (1349–1407) 
 Vilém I. Akvitánský, hrabě z Auvergne – francouzský region (893–918)
 Vilém I. Flanderský, flanderský hrabě (1127–1128)

Rozcestníky - panovník